Brest-Plouzané
 Brest-Recouvrance
 Brest-Centre
 Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers
 Brest-Bellevue
 Brest-L'Hermitage-Gouesnou
 Brest-Lambézellec
 Brest-Kerichen
 Brest-Saint-Marc
 Brest-Saint-Pierre